Принц Персии:

 Prince of Persia — серия видеоигр
 Принц Персии — главный герой игровой серии.
 Принц Персии: Пески времени  — экранизация одной из игр серии